Osoby o tym nazwisku;
 Basilius Besler – niemiecki aptekarz i botanik
 Gabriela Besler – polska filozofka
 Gerard J. Besler – polski inżynier 
 Karl Besler – zbrodniarz nazistowski
 Matt Besler – amerykański piłkarz
 Samuel Besler – kantor i kompozytor